Bursting Out — живий альбом англійської групи Jethro Tull, який був випущений 22 вересня 1978 року.

Композиції 
 Introduction by Claude Nobs – 0:50
 No Lullaby – 5:35
 Sweet Dream – 4:52
 Skating Away (On the Thin Ice of the New Day) – 5:03
 Jack in the Green – 3:37
 One Brown Mouse – 4:08
 A New Day Yesterday – 3:08
 Flute Solo Improvisation / God Rest Ye Merry Gentlemen / Bourée [Medley] – 6:08
 Songs from the Wood – 2:32
 Thick as a Brick – 12:32
 Introduction by Ian Anderson – 0:43
 Hunting Girl – 6:01
 Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die!  – 4:19
 Conundrum  – 6:55
 Minstrel in the Gallery – 5:47
 Cross-Eyed Mary – 3:39
 Quatrain – 1:32 
 Aqualung – 8:35
 Locomotive Breath – 5:32
 The Dambusters March – 3:27

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — вокал
 Баррімор Барлоу — барабани
 Джон Гласкок — бас-гітара
 Джон Еван — клавіші

Джерела 
 Bursting Out  allmusic
 Bursting Out  last.fm

Альбоми Jethro Tull